Дон Мелоуні (,  5 вересня 1958, Ліндсі, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1978 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 26-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Гартфорд Вейлерс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Кар'єра функціонера 
З 1992 по 1995 генеральний менеджер «Нью-Йорк Айлендерс».

З 1996 по 2007 віце-президент клубу «Нью-Йорк Рейнджерс». 28 травня 2007, стає генеральнм менеджером клубу «Фінікс Койотс». 2 червня 2010, визнаний найкращим генеральним менеджером НХЛ. Після завершення сезону 2015/16 припиняє свою співпрацю з «Аризона Койотс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1983, 1984.
 Найкращий генеральний менеджер НХЛ — 2010.

Статистика

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»